Генна́дий Влади́мирович Бори́сов (род. 26 февраля 1962, Краматорск) — российский конструктор телескопов и -любитель из Крыма, открывший первую известную межзвёздную комету 2I/Borisov.

Биография 
Окончил в 1989 году физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работает инженером в Крымской лаборатории Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ. Там он обслуживает телескопы, но сам не делает наблюдений. Он также работает в «Астрономическом научном центре», создавая экспериментальные телескопы в сотрудничестве с Роскосмосом.

Борисов в свободное время занимается астрономией в своей личной обсерватории MARGO, расположенной в посёлке Научный, в горной части Крымского полуострова. В период с 2013 по 2017 год он обнаружил семь комет и несколько околоземных объектов, таких как . Эти открытия были сделаны с помощью телескопов, которые он спроектировал и изготовил сам: GENON (2 кометы) и GENON Max (5 комет). В 2014 году Борисов получил две награды Эдгара Уилсона за открытие комет C/2013 N4 и C/2013 V2.

В начале 2019 года Борисов завершил работу над своим новым 0,65-метровым телескопом. 30 августа 2019 года, работая на этом телескопе, он открыл первую межзвёздную комету 2I/Borisov, которая является вторым межзвёздным объектом, обнаруженным в Солнечной Системе. Открытие кометы внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Открытие 2I/Borisov Геннадием Борисовым сравнивают с открытием Плутона Клайдом Томбо. Томбо также был астрономом-любителем и также сам конструировал телескопы, но разница в том, что Плутон был открыт не на собственном телескопе, а на астрографе Лоуэллской обсерватории.

Открытия 
Геннадий Борисов открыл 10 комет:
 08.07.2013 — долгопериодическая C/2013 N4 (Borisov);
 06.11.2013 — гиперболическая C/2013 V2 (Borisov);
 22.08.2014 — C/2014 Q3 (Borisov);
 05.09.2014 — околопараболическая C/2014 R1 (Borisov);
 23.02.2015 — долгопериодическая C/2015 D4 (Borisov);
 11.09.2016 — долгопериодическая C/2016 R3 (Borisov);
 01.03.2017 — гиперболическая C/2017 E1 (Borisov);
 30.08.2019 — гиперболическая межзвёздная 2I/Borisov;
 02.11.2019 — околопараболическая C/2019 V1 (Borisov);
 20.08.2020 — околопараболическая C/2020 Q1 (Borisov).

А также астероиды , 2023 BU и ряд других.

Борисов считает, что скоро астрономы-любители больше не смогут открывать новые кометы: «В 2016 году только я обнаружил комету. В 2013 году нас было семеро. С каждым годом их становится всё меньше и меньше. Огромных телескопов становится всё больше. У любителей скоро ничего не останется».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Выпускники физического факультета МГУ
Первооткрыватели комет
Учёные Крыма
Сотрудники Крымской лаборатории ГАИШ МГУ